DM i ishockey for kvinder 2009-10 var turneringen om det 21. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ti hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de tre bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-kvalifikationen. De to bedste hold i DM-kvalifikationen spillede DM-finale bedst af tre kampe, mens nr. 3 og 4 spillede én bronzekamp.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som vandt DM-titlen for kvinder for femte sæson i træk, og som dermed tangerede HIK's rekord for flest mesterskaber i træk. Det var 11. gang i alt at Herlev IK blev Danmarksmestre. I finalen vandt Herlev IK med 2-1 i kampe over Hvidovre IK, der ellers indledte finaleserien med at vinde den første kamp med 7-0. Det fik Herlev IK's træner til at sende bud efter den rutinerede, 45-årige målmand Lene Vibro Rasmussen, der ellers havde stoppet sin ishockeykarriere ti år tidligere, til at vogte målet i de sidste to finalekampe. Og det var tilsyneladende en fornuftig disposition, eftersom Herlev IK formåede at komme tilbage i serien med sejre i de efterfølgende to kampe med 3-1 og 4-3. Den afgørende finale blev spillet den 31. marts 2010 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, og kampen blev først afgjort knap 12 minutter før tid ved Stephanie Couzins scoring til 4-3.

Bronzemedaljerne gik til Rødovre SIK, som i bronzekampen besejrede AaB Ishockey med 7-3.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af syv hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om tre pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-kvalifikation 

DM-kvalifikationen havde deltagelse af de tre bedste hold fra øst og de tre bedste hold fra vest. De seks hold spillede om to pladser i DM-finalen og to pladser i DM-bronzekampen. Holdene spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 12. – 14. marts 2010 i Odense Isstadion i Odense.

DM-finaler 

De to bedst placerede hold i DM-kvalifikationen, Hvidovre IK og Herlev IK, spillede DM-finaler om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe.

Holdene, der sluttede på tredje- eller fjerdepladsen i DM-kvalifikationen, Rødovre SIK og AaB Ishockey, spillede DM-bronzekamp, der blev afgjort i én kamp.

Kilder / eksterne henvisninger 
 DIU Stats - Kvinder, Play-off 2009-10 
 DIU Stats - Kvindernes DM-kval 2009-10 
 DIU Stats - SIU - Damer 2009-10 
 DIU Stats - JIU - Kvinder 2009-10 
 Herlev Bladet, 14. april 2010, s. 10
 Herlev Bladet, 30. marts 2010, s. 14
 Metal Ligaen - Xtra: Herlev vandt DM for kvinder (1. april 2010) 

2009-10
Ishockey i 2009
Ishockey i 2010